était une ville du Japon, située dans la préfecture de Chiba.
  est un des arrondissements de Fukuoka, dans la préfecture de Fukuoka.
 Le prince Sawara (757-785) était un prince impérial japonais.